

Patronyme
 Amand Chaurand, (1813-1896), est un homme politique français.
 Honoré Chaurand, (1617-1697), était un prédicateur jésuite français.
 Jacques Chaurand, (1924-2009), est un historien de la langue française et un médiéviste.
 Gaspard Meier-Chaurand, (1997- ) est un acteur français. 

Homonymie
Homonymie de patronyme